Donnersberg kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Milešovka, berg,

Tyskland 

 Donnersberg (berg) – ett berg i Rheinland-Pfalz,

Se även
 Donnersbergkreis – ett distrikt (Landkreis) i södra delen av det tyska förbundslandet Rheinland-Pfalz